

Geografia

Austria 
 Aschau – frazione di Birkfeld, comune nel distretto di Weiz (Stiria)
 Aschau – frazione di Feldkirchen bei Mattighofen, comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)
 Aschau – frazione di Sankt Stefan im Rosental, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Aschau im Burgenland – ex comune ora frazione di Oberschützen, comune nel distretto di Oberwart (Burgenland)
 Aschau im Zillertal – comune nel distretto di Schwaz (Tirolo)
 Lechaschau, già Aschau – comune nel distretto di Reutte (Tirolo)

Germania 
 Aschau – frazione di Allendorf, comune nel circondario di Saalfeld-Rudolstadt (Turingia)
 Aschau am Inn – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Aschau im Chiemgau – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)